Duroc – razza suina
Duroc – stazione della metropolitana di Parigi
Geraud Duroc (1772-1813), militare francese e Duca di Friuli